LG Group () — четвёртая по величине южнокорейская финансово-промышленная группа (в Южной Корее такие группы называются чеболь). Основные направления деятельности — электроника, химическая продукция и телекоммуникационное оборудование.

Штаб-квартира находится в Сеуле, Республика Корея, кроме того, у компании более 200 представительств и подразделений в 80 странах мира.

LG образована в результате слияния компаний Lucky (樂喜 — счастливая) и Goldstar (金星 — Венера). Было принято решение назвать новую компанию Lucky-Goldstar, что позже сократили до аббревиатуры LG. Лозунг компании «Life’s Good» возник уже на её основе.

В апреле 2021 года стало известно, что компания продолжит поддерживать флагманские смартфоны даже после закрытия подразделения по выпуску мобильных устройств и продолжит выпускать для устройств обновления с новыми версиями операционной системы Android.

Общие сведения 
Генеральный директор — Ку Бон-Му (Koo Bon-Moo). 20 мая 2018 года Ку Бон-Му (Koo Bon-Moo) скончался в Сеуле в возрасте 73 лет. Управлял компанией на протяжении 23 лет начиная с 1995 года. В связи с ухудшением здоровья Ку Бон-Му передал управление компанией младшему брату Ку Бон-Чжуну занимающему должность вице-председателя.
Общий объём продаж в 2010 году — 141 триллион корейских вон (~$124,2 млрд)
Общее число сотрудников — свыше 200 000.

В состав группы входит 44 компании:

История компании

1947—1959 
Рождение компании.

1960—1969 
Старт и развитие ключевых направлений деятельности.

1970—1979 
Экспансия.

1980—1989 
Глобализация и разработка новых технологий.

1990—1999 
Великие инновации на пороге нового тысячелетия.

2000—2012 
Прыжок в будущее.

Спонсорская и благотворительная деятельность

Спорт 
С 2000 по 2002 год компания LG осуществляла спонсорскую поддержку английским футбольным клубам «Лестер Сити» и «Вэйсайд Роверс» (Гилфорд), а в настоящее время является спонсором английского футбольного клуба «Фулхэм». LG также поддерживает футбольный клуб «Фримантл» (Австралийская футбольная лига), клуб «Кронулла шаркс» Австралийской национальной регбийной лиги и аргентинский клуб «Бока Хуниорс». В 2002 году в Москве прошёл Кубок LG по футболу.

LG также является одним из главных спонсоров игры в крикет. Компания поддерживает Международный совет по крикету и спонсирует Кубок мира по крикету.

В 2001—2003 годах компания спонсировала Гран-при по снукеру, который в это время назывался «Кубок LG».

В 2008 году LG стала спонсором фестиваля сноубординга «FSO4 Freeze», а в январе 2009 года — глобальным и технологическим партнёром Формулы-1.

Культура и образование 
В настоящее время компания LG является спонсором London Fashion Week и поддерживает центр LG Arena в Бирмингеме.
В Мексике компания учредила стипендии для получения среднего образования для способных студентов из малоимущих семей. В Казахстане LG открыла компьютерные классы для детей, во Вьетнаме, Таиланде и России организовала телевизионное шоу «Викторина чемпионов LG», а на Украине — шоу «LG Эврика». В Корее компания LG проводит программу «Уроки науки для детей» для подростков из малоимущих семей и программу «Передвижные научные классы LG» для школ в удалённых горных районах.

«Партнёрство надежды» 
С апреля 2009 года компания LG принимает участие в социальной программе в поддержку Африки «Партнёрство надежды», ежегодно перечисляя на протяжении трёх лет по одному миллиарду корейских вон (760 000 $) на содействие проектам ВПП ООН в помощь голодающим Кении и Эфиопии.

Производственные мощности 
LG Group обладает большими производственными мощностями в Южной Корее, Китае, Тайване, Тунисе, Филиппинах, Индонезии, Индии, России, США, Таиланде, Вьетнаме, Мексике, Германии, Италии, Перу, Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Афганистане.

GoldStar в настоящее время 
С 2013 года в России вновь появилась бытовая техника под маркой GoldStar. Однако данная продукция никакого отношения к LG не имеет. Законность использования старого бренда остаётся под вопросом.

Примечания

Ссылки 

 Официальный корпоративный сайт компании
 Официальный сайт компании на русском языке

 
Компании Республики Корея
Холдинги
Чеболи
Производители бытовой техники Южной Кореи
Производители сотовых телефонов Южной Кореи
Производители компьютеров Южной Кореи
Производители телевизоров
Производители кондиционеров